Amakusa bezeichnet:
 eine japanische Inselgruppe: Amakusa-Inseln
 eine japanische Stadt: Amakusa (Kumamoto)
 einen japanischen Landkreises: Amakusa-gun (Kumamoto)
 einen anderen Namen eines Lehens mit Sitz in diesem: Tomioka (Han)
 einen japanischen Flughafens: Flughafen Amakusa
 eine japanische Luftfahrtgesellschaft: Amakusa Airlines

Amakusa ist der Familienname folgender Personen:
 Amakusa Shirō (~1621–1638), Führer des Shimabara-Aufstandes im Japan der Edo-Zeit